Западни Срем може бити:

 у географском смислу, западни део области Срема
 у историјском смислу, западни део нововековне Сремске жупаније, који је током ранијег средњовековног раздобља био организован као посебна Вуковска жупанија
 за време турске власти, западни део Сремског санџака
 за време Краљевине СХС, западни део Сремске области
 југоисточни део бивше српске области Источна Славонија, Барања и Западни Срем
 савремени Западни Срем, колоквијални назив за Вуковарско-сремску жупанију у Хрватској

Види још 
 Срем (вишезначна одредница)
 Источни Срем (вишезначна одредница)